Adriano Cristofoli – architetto italiano
 Francesco Cristofoli – direttore d'orchestra danese
 Nada Cristofoli – ex pistard e ciclista su strada italiana